Les Hawks de Hawkesbury sont une équipe de hockey sur glace de la Ligue centrale de hockey junior A. L'équipe est basée à Hawkesbury dans la province de l'Ontario au Canada.

Historique 
L'équipe est créée en 1974.

Saison-par-Saison

Palmarès 
 Coupe Bogart : 1979, 1980, 1990, 1991, 1999, 2005, 2006.
 Coupe Fred Page : 2005.

Notes et références

Voir aussi 

Club de hockey sur glace en Ontario
Club sportif fondé en 1974